Писака — пренебрежительное или ироничное название писателя.

Как имя собственное может означать:
 «Писака» () — польская драма 1984 года, режиссёр Войцех Хас.
 «Писака» () — американский триллер 2014 года, режиссёр Джон Суитц.

См. также 
 «Писаки» — российский телесериал 2001 года, режиссёр Ольга Перуновская.
 Клуб Мартина Писаки — клуб консервативно настроенных литераторов из партии тори, Лондон, XVIII век.

Примечания